Бад-Кройцен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Перг.  Население составляет 2457 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 40 км². Официальный код  —  41108.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Неннинг (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 22 места.
 СДПА занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии